Wittebrug (Den Haag), brug en wijk in Den Haag
 Wittebrug (fictieve stad), een fictieve stad